Laranjal (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Laranjal (Paraná), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná